Bonanza – serie televisiva statunitense

Geografia
Nicaragua
Bonanza – comune della Regione Autonoma Atlantico Nord
Stati Uniti d'America
Bonanza – città dell'Arkansas
Bonanza – città del Colorado
Bonanza – città della Georgia
Bonanza – città dell'Idaho
Bonanza – città dell'Oregon
 Bonanza – CDP della contea di Uintah, Utah

Bonanza – comune del Minnesota